Die Saison 2011/12 war die 17. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die vierte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 5. August 2011 mit der Begegnung Grimmener SV gegen den Greifswalder SV 04, die 0:2 ausging. Der letzte Spieltag fand am 20. Mai 2012 statt. Meister wurde der FC Pommern Greifswald, der somit zur Saison 2012/13 in die Oberliga Nordost aufstieg. Außerdem stieg der SV Waren 09 auf, da der Sievershäger SV und der MSV Pampow auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus der Vorsaison der Verbandsliga waren 13 Mannschaften gesetzt. Aus der Oberliga Nordost gab es keinen Absteiger, der aus Mecklenburg-Vorpommern kam. Drei Mannschaften stiegen aus der Landesliga auf. Als Sieger der Staffel Nord war dies der TSV Bützow und als Sieger der Staffel Ost der VFC Anklam. Der Sieger der Staffel West, der Lübzer SV, verzichtete auf sein Aufstiegsrecht, sodass der zweitplatzierte PSV Wismar nachrückte.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201112
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2011 12